USS Satterlee je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Satterlee (DD-190) 
 USS Satterlee (DD-626)

Satterlee